

Referências 
 National Governers' Association (Japonês)

Veja também 
 Lista de prefeituras do Japão por população

Listas do Japão
!Lista de Prefeituras japonesas ordenadas por superficie